Гореничи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гореничи — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Гореничи — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.